Lúcio Lins (João Pessoa, 20 de fevereiro de 1948 — João Pessoa, 16 de abril de 2005) foi um poeta brasileiro.

Além de poeta, era bacharel em Direito, formado pelos Institutos Paraibanos de Educação - IPÊ (atualmente UNIPÊ), 1989, em João Pessoa.

Publicou seu primeiro livro, Lado que cavo/que covas em 1982. Quase dez anos após, ressurgiu em nova edição, com As lãs da insônia (1991). A seguir, publicou Perdidos astrolábios (1999) e Histórias flutuantes - 25 anos de poesia. Dentre suas obras, a mais divulgada é Todas as águas.

Na área musical fez parcerias com Adeildo Vieira, Byaya, Chico César, Eleonora Falcone, Fubá,  e Zé Wagner.

Morreu aos 56 anos de idade, em conseqüência de câncer. A prefeitura municipal de João Pessoa prestou-lhe homenagem por ocasião de seu falecimento, dando o seu nome ao anfiteatro da Praça da Paz, num importante bairro para a cultura da cidade de João Pessoa.

Poetas da Paraíba
Naturais de João Pessoa